La A2Z Art Gallery est une galerie d'art parisienne d'art contemporain. Elle expose principalement les œuvres d'artistes asiatiques.

Historique 
Située à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, A2Z Art Gallery, créée en 2009, est une galerie d'art contemporain. Elle a été fondée par Ziwei Li et Anthony Phuong, venus respectivement de Chine et du Vietnam. La galerie a ouvert un second espace à Hong-Kong.

Artistes de la galerie

Participations aux foires d'art contemporain 
A2Z Art Gallery participe à de nombreuses foires internationales : 

 Art Paris Art Fair, Paris (chaque année depuis 2012)
 Asia Now, Paris, (depuis la 1ère édition en 2015)
 YIA Art Fair #05, Paris (2015)
 Docks Art Fair, Lyon (2013)
 Off Course - Brussels Contemporary Art Fair, Bruxelles (2015)
 Art Bahrain, Bahreïn (2015)
 Art Beijing, Pékin (2015)
 Art Central Hongkong, Hongkong (2015)
 Art Stage Singapore,  Singapore (2015)

Publications 
 Jin Bo, éd. A2Z Art Gallery, Paris, 2011. 
 Zhang Litao, éd. A2Z Art Gallery, Paris, 2015.

Sources

Articles 
 Ali BelhadJ, Nadia, « Art Paris Art Fair, jusqu'au 29 mars au Grand Palais »,  Focus numerique. 
 AMA, « Mieux comprendre l’art chinois avec Anthony Phuong, directeur de la A2Z Art Gallery », Ama. 
 Boucher, Sylvain, « Ann Grim Beyond the Unknown/A2Z Art Gallery », Le vadrouilleur urbain : arts visuels et urbanités, Montréal, .
 Collectif, « A2Z Art Gallery,  dédiés à l’art à Saint Germain! », CN KICK Magazine de la culture chinoise contemporaine, Paris, . 
  Collectif, « A2Z画廊圣日耳曼新址开幕展－超越未知» [Galerie A2Z inauguration du nouvel espace et exposition – Par-delà l’inconnu], Paris 818, Paris, . 
  Collectif, « 做空间 : Rue de l’Echaudé », Weixin, Pékin, .
 Krier Mariani, Aurore, « Le printemps de l’art contemporain à Art Paris Art Fair 2015 », Axe libre. Magazine de trouvailles culturelles, . 
 L’OFFICIEL, « Galerie A2Z Art Gallery », L'officiel. 
 Robin, Géraldine, « Beyond the Unknown – Ouverture de la galerie A2Z », Art Absolument No.61, septembre-. 
  Schreilechner, Daniela, « HUMANISTISCHE KUNST », LigaStudios, Zurich, .

Notes et références 

Galerie d'art contemporain à Paris